Регистрационные номерные знаки Польши () используются для регистрации безрельсовых транспортных средств. Как и во многих странах, в Польше автомобильные номерные знаки обозначают регион, в котором зарегистрировано транспортное средство, через соответствующий буквенно-цифровой код.

Основные нормы 
Согласно польскому законодательству, регистрационный знак закрепляется за транспортным средством, а не за владельцем. Владелец не может использовать свой лицензионный номер для другого автомобиля, если только номер не принадлежит владельцу. Лицензионные знаки выдаются повятом (уездом), по месту прописки владельца автомобиля, в случае если он имеет статус физического лица. Юридические лица регистрируют свои автомобили по своему местонахождению. Транспортные средства арендуемые по договору найма или финансовой аренды будут регистрироваться по месту прописки арендодателя. При передаче транспортного средства другому владельцу, последний обязан подать заявку на новую регистрацию транспортного средства, с информацией об имени и прописке нового владельца. Новый владелец может получить новый номерной знак, хотя это не является обязательным, когда адрес нового собственника находится в одном районе с адресом предыдущего. В такой ситуации, номерные знаки обычно не меняют, так как это влечет дополнительные расходы.

Изменения в системе нумерации в 2001 году были вызваны уменьшением в стране числа воеводств с 49 до 16, связанных с историческими регионами. До 2001 года лицензионные знаки (белые буквы на чёрном фоне) могли использоваться бессрочно, но так как данная система устарела, теперь номерные знаки старого образца должны быть изменены на новые в случае смены владельца.

Для системы нумерации, действовавшей до 2001 года не хватало букв польского алфавита, чтобы можно было закрепить за каждым воеводством определённую букву. Использовался стандартный латинский алфавит (кроме Q), особые польские диакритические знаки были исключены, с целью сделать автомобильные номера свободно читаемыми за границей. Поэтому две буквы должны быть использованы для обозначения места регистрации транспортного средства (средний административный уровень повята не был представлен до 1999 года). После внесения изменений, первая буква обозначает воеводство (по новой системе). Одна дополнительная буква используется в городах с правами повята (в том числе во всех 49 столицах старых воеводств и каждом крупном городе). Две дополнительные буквы используются в любом другом повяте.

Для граждан Европейского союза не обязательно повторно регистрировать транспортное средство, ввезенное при переезде в Польшу, которое прошло регистрацию и облагается налогом в любой стране ЕС. Это вытекает из европейского права, хотя местные правила до сих пор не были изменены в соответствии с законом, и это нередко приводит к неверным консультациям должностных лиц по этому вопросу. Если у вас есть сомнения, обратитесь в посольство вашей страны.

Польские автомобильные номерные знаки с 1 мая 2000 года 
С 2000 года, номерные знаки автомобилей в Польше имеют черные буквы на белом фоне. Изменения цвета были осуществлены в целях соответствия стандартам ЕС и для улучшения видимости. Номерные знаки, выданные до 1 мая 2006 года, имеют изображение польского национального флага. Знаки, выданные после этой даты, вместо флага имеют изображение 12-ти звезд ЕС.

Номерные знаки являются недействительными без прикрепляемых к ним двух этикеток с голограммой, а на внутренней стороне лобового стекла размещается табличка с кодом, изображенным на номерных знаках. Если для транспортного средства используется только один номерной знак, дополнительная наклейка должна быть приложена к регистрационным документам. Эта наклейка не может быть заменена или повреждена, без изменения номеров автомобиля.

Каждый повят использует уникальный двух- или трехбуквенный код. Первая буква обозначает воеводство, которому принадлежит повят. Приведенный ниже список кодов не используется в каком-либо конкретном порядке, хотя каждый код обычно вводится в использование после истощения вариативных возможностей предыдущего. Между кодом территории и серией располагается пробел, но в отличие от немецкой системы, даже в случае отсутствия пробела путаница исключена. 

Условные обозначения кодов на номерных знаках:
 X — код воеводства
 XY, XYZ — код повята
 J, K, L — любая разрешенная в использовании буква
 цифры

Буквы, используемые в номерных знаках, включают все стандартные буквы латинского алфавита кроме Q (не используется вообще в польском языке). Буквы B, D, I, O, Z не могут быть использованы в ряде районов (справа, после пробела), поскольку они могут быть спутаны с цифрами. Только специально заказанные номера могут включать эти буквы, но Q не может использоваться. Ведущий 0 не может быть опущен.

Типы номерных знаков 
Легковые автомобили, грузовики и автобусы
 XY 12345
 XY 1234J
 XY 123JK
 XY 1J345
 XY 1JK45
 XYZ J234
 XYZ 12JK
 XYZ 1J34 (не должен начинаться с 0)
 XYZ 12J4 (не должен закачиваться 0)
 XYZ 1JK4 (не должен содержать 0)
 XYZ JK34
 XYZ 12345
 XYZ 1234J
 XYZ 123JK

 Количество имеющихся уникальных номеров составляет 1 235 799 на каждый двух-буквенный код повята, и 866 799 на каждый трех-буквенный код повята. Заметим, что комбинации: «XYZ 1234», «XYZ 123J» и «XY J1234» не используются, поскольку они приведут к созданию номеров идентичных данным в старой системе. Чтобы избежать путаницы эти наборы были исключены и могут быть вновь применимы, когда старая система полностью выйдет из использования. Кроме того, сочетание «XY JK123» не используется, чтобы избежать возможной путаницы с «XYZ K123» схемы, так как «пространство» не является существенным.

Мотоциклы, мопеды, а также сельскохозяйственные машины
 XY 1234
 XY 123J
 XYZ J234
 XYZ 12JK
 XYZ 1J34 (не должен начинаться с 0)
 XYZ 12J4 (не должен заканчиваться 0)
 XYZ 1JK4 (не должен содержать 0)
 XYZ JK34

Классические автомобили

 XY 12J
 XYZ 1J

Номера классических машин имеют жёлтый фон с черными символами и справа имеют изображение старинного автомобиля. Классическими могут считаться автомобили старше 25 лет и вышедшие из производства более 15 лет назад, исключение составляют специальные модели, которые никогда не были в серийном производстве. Порядок выдачи таких номеров регламентирован отдельно.

Временные и экспортируемые номера
 X1 2345
 X1 234J
 Такие номерные знаки имеют красный текст на белом фоне. Наклейка на лобовое стекло в данном случае не выдается.

Тестовые номера
 X1 234B
 Эти номерные знаки белого цвета с красным текстом. Последняя буква всегда B. К ним не требуется наклейка на лобовое стекло. Только производители и автомобильные R&D центры могут получить такие номерные знаки.

Индивидуально заказываемые номера
Такие номера производятся в стандартном формате с черными символами на белом фоне. Каждый заказанный номер начинается с буквы, обозначающей воеводство и одной цифры после которой следует пробел. Эта цифра и последующие знаки выбираются владельцем. Но тем не менее существуют определённые правила для создания индивидуальных номеров:
 после пробела номер должен содержать от 3 до 5 символов
 первым символом должна быть буква
 количество цифр в конце не должно превышать 2
 все буквы должны предшествовать цифрам (их нельзя смешивать)
 может быть использована любая буква Латинского алфавита, кроме Q (в отличие от стандартных номеров)
 надпись на номерном знаке не должна иметь оскорбительного содержания

Дипломатические номерные знаки
 X 123456
 Белые символы на синем фоне. Первые три цифры дают информацию о стране или организации.

Номера служебных транспортных средств
 HPJ K234
 HPJ 12KL
Для транспортных средств, находящихся в ведомстве Государственной Администрации и Министерства Иностранных дел, используются номерные знаки, начинающиеся на «H», вместо кода воеводства. Вторая буква указывает тип служб, к которым относится данное транспортное средство, например «HP» используется для полиции. В отличие от стандартных номеров, здесь могут использоваться любые латинские буквы кроме Q . Но для служебных транспортных средств также могут использоваться стандартные номерные знаки.

Военные номерные знаки
 UC 12345
 UC 1234T
 UA 1234 (только для мотоциклов)
Военные номерные знаки в Польше начинаются с «U», вместо кода воеводства. Следующая буква обозначает сферу использования данного транспортного средства, однако здесь не могут использоваться U или O. Например, номерные знаки военных грузовиков начинаются с «UC». T в номерном знаке применяется для гусеничных машин. Стандартные номерные знаки не могут использоваться для гусеничных машин, бронированных легковых автомобилей и бронетранспортеров — номер может записываться непосредственно на транспортном средстве либо наклеиваться.

Обозначения округов 

U# — Военные
HP# — Полиция
HW# — Пограничная охрана
HK# — Агентство Внутренней Безопасности, Агентство Разведки (ABW, AW)
HB# — Бюро охраны правительства (BOR)
HC# — Таможня
HS# — Финансовый контроль (Налоговая полиция)
HM# — Служба военной разведки, Служба военной контрразведки (SWW, SKW)
HA# — Центральное бюро по борьбе с коррупцией (CBA)

Серии 1976—2000 годов 

Номерные знаки, выпускавшиеся в период с 1976 по 2000 годы до сих пор используются. Номера этого периода имеют белые буквы на чёрном фоне и кодировку формата: ### **** или ### ***# (вначале номера, оканчивающиеся на букву использовались только для государственных автомобилей).

Список кодов(49 регионов):

 Бяла-Подляска BP, BA, BS
 Белосток BK, BT, BI
 Бельско-Бяла BB, BL, BO
 Быдгощ BY, BG, BD, BC
 Хелм CH, CM, CU
 Цеханув CI, CN, CA
 Ченстохова CZ, CE, CO
 Эльблонг EL, EG, EB
 Гданьск GD, GK, GA, GN
 Гожув-Велькопольский GO, GW, GR
 Еленя-Гура JG, JE, JA
 Калиш KL, KZ, KP
 Катовице KA, KT, KB, KC, KD, KX
 Кельце KI, KE, KJ
 Конин KN, KM, KF
 Кошалин KO, KG, KY
 Краков KR, KK, KW, KV
 Кросно KS, KU, KH
 Легница LG, LC, LI
 Лешно LE, LS, LN
 Люблин LU, LL, LB
 Ломжа LO, LM, LA
 Лодзь LD, LZ, LF, LW
 Новы-Сонч NS, NO, NA
 Ольштын OL, ON, OT
 Ополе OP, OE, OD
 Остроленка OS, OK, OR
 Пила PI, PA, PY
 Пётркув-Трыбунальский PT, PK, PU
 Плоцк PL, PC, PB
 Познань PO, PN, PZ, PW
 Пшемысль PR, PM, PE
 Радом RA, RO, RD
 Жешув RZ, RE, RW
 Седльце SE, SD, ST
 Серадз SI, SA, SB
 Скерневице SK, SN, SF
 Слупск SL, SP, SG
 Сувалки SU, SW, SO
 Щецин SZ, SC, SM
 Тарнобжег TG, TB, TE
 Тарнув TA, TN, TW
 Торунь TO, TU, TY
 Валбжих WB, WY, WH
 Варшава WA, WS, WI, WU, WG, WF, WX, WZ, WM, WT, WP, WV
 Влоцлавек WL, WK, WE
 Вроцлав WR, WO, WC, WW
 Замосць ZA, ZM, ZC
 Зелёна-Гура ZG, ZE, ZN

 Милиция MO
 Военные U
 Пограничная охрана HW

Серия 1956—1976 
Начиная с 19 июня 1956, польские автомобильные номера имели две буквы и четыре цифры, а с 13 мая 1964 буквы стали ставиться после цифр.

Условные обозначения элементов номерного знака:
 первая буква — код воеводства,
 вторая буква — код повята,
 цифры — код транспортного средства.

Коды воеводств:
 A — Белостокское воеводство
 B — Быдгощское воеводство
 C — Келецкое воеводство
 E — Кошалинское воеводство
 F — Лодзинское воеводство
 G — Гданьское воеводство
 H — Опольское воеводство
 I — город Лодзь
 K — Краковское воеводство
 L — Люблинское воеводство
 M — Щецинское воеводство
 O — Ольштынское воеводство
 P — Познанское воеводство
 R — Жешувское воеводство
 S — Катовицкое воеводство
 T — Варшавское воеводство
 W — столица Варшава
 X — Вроцлавское воеводство
 Z — Зелёногурское воеводство

Коды специальных служб:
 Y — Гражданская милиция
 D — Армия (автомобили)
 U — Армия (другие транспортные средства)
 N — Войска Охраны Границы

См. также 
 Европейские регистрационные знаки транспортных средств

Примечания

Ссылки 
 Поиск номеров выпущенный в Польше между 1976 и 2000 г. для Mac OS X (русский язык!)

Польша
Транспорт в Польше